Сібола:

 Сібола (Росія) — село в Кіровському районі Ленінградської області, Росія
 Сібола (округ, Нью-Мексико) — округ у штаті Нью-Мексико, США
 Сібола (Аризона) — статистично обумовлена місцевість у штаті Аризона, США